Meganomia är ett släkte av bin. Meganomia ingår i familjen sommarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sommarbin
Meganomia